Пер Никлас Элиассон (; 7 декабря 1995, Варберг, Швеция) — шведский футболист, полузащитник французского клуба «Ним». Элиас родился в семье шведа и бразильянки.

Клубная карьера 

Элиассон — воспитанник клуба «Фалькенберг». 9 апреля 2013 года в матче против «Эргрюте» он дебютировал в Суперэттан. 2 ноября в поединке против «Энгельхольма» Никлас забил свой первый гол за Фалькенберг.

В начале 2014 года Элиассон перешёл в АИК. 31 марта в матче против «Гётеборга» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 31 августа в поединке против «Норрчёпинга» Никлас забил свой первый гол за АИК.

Летом 2016 года Элиассон присоединился к клубу «Норрчёпинг». 7 августа в матче против «Эребру» он дебютировал за новую команду. 18 сентября в поединке против «Хельсинборга» Никлас забил свой первый гол за «Норрчёпинг».

Летом 2017 года Элиассон перешёл в английский «Бристоль Сити». 12 августа в матче против «Бирмингем Сити» он дебютировал в Чемпионшипе. 22 августа в поединке Кубка Английской футбольной лиги против «Уотфорда» Никлас забил свой первый гол за «Бристоль Сити».

В 2020 году перешёл во французский клуб «Ним».

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Швеции Элиассон принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матче против команды Словакии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 SvFF profile
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Фалькенберг»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Ним»